Leśniewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Leśniewo, village du powiat de Maków, dans la voïvodie de Mazovie
 Leśniewo, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka, dans la voïvodie de Mazovie
 Leśniewo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Leśniewo, village de la voïvodie de Poméranie
 Leśniewo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie